Појам Јурићи може се односити на:
 Јурићи (Пореч), насељено место у саставу Града Пореча, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Јурићи (Жмињ), насељено место у општини Жмињ, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Јурићи (Прозор-Рама), насељено место у општини Прозор-Рама,Херцеговачко-неретвански кантон, Република БиХ